Алексей Андронов:
 Андронов, Алексей Александрович (род. 1975) — российский журналист и телеведущий, спортивный комментатор.
 Андронов, Алексей Викторович (род. 1972) — российский филолог.